Кре́стик может обозначать:
 Маленький крест, обычно нательный
 Типографский крестик (знак †)
 Умножение (знак умножения ×)
 Крестик — река в России, на Дальнем Востоке, протекает по территории Северо-Эвенского района Магаданской области
 Крестик (шахматы) — тема в шахматной композиции

См. также 
 +
 
 Белая звёздочка